Kompot – napój owocowy z gotowanych owoców świeżych lub suszonych

Muzyka 

 Kompot – polski zespół muzyczny
 Kompot – album polskiego rapera Deysa z 2021 roku
 Kompot – album rosyjskiego zespołu Kukutiki () z 2021 roku
 Kompot – album holenderskiego zespołu Outstrip z 2012 roku
 „Kompot” – singel polskiego rapera Deysa z 2021 roku
 „Kompot” – singel polskiej piosenkarki Marie z 2019 roku
 „Kompot” – utwór rosyjskiego muzyka DJ'a Blyatmana z albumu Gopnik
 „Kompot” – utwór amerykańskiego producenta Roba Viktuma z albumu Progress

Inne 

 Kompot – narkotyk otrzymywany domową metodą
  – rodzaj deseru

Zobacz też 

 Kompotierka – mała, zwykle szklana lub porcelanowa miseczka, służąca do podawania kompotu
 Kompot z suszu – tradycyjny polski napój bezalkoholowy, przyrządzany z gotowanych suszonych owoców
  – rosyjski zespół muzyczny